Ceci est la liste des villes de Cuba à plus de  habitants répertoriées dans un tableau, tenant compte des recensements du  et du , ainsi qu’une estimation pour le , la province à laquelle chaque ville appartient y figure également.

La plus grande ville est évidemment La Havane avec un nombre d’habitants de 2 581 619 () ce qui représente le quart des habitants de tout le pays.

Annexes

Sources

Liens externes 

Office National des Statistiques
City Population

Cuba

Ville